Лешненский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Лешно (в состав повета не входит). Занимает площадь 804,65 км². Население — 54 767 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Осечна, Рыдзына
 городско-сельские гмины: Гмина Осечна, Гмина Рыдзына
 сельские гмины: Гмина Кшеменево, Гмина Липно, Гмина Свенцехова, Гмина Виево, Гмина Влошаковице

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства